Als Europameisterschaft 2015 oder EM 2015 bezeichnet man folgende Europameisterschaften, die im Jahr 2015 stattfanden:

 Badminton-Mannschaftseuropameisterschaft 2015
 Basketball-Europameisterschaft 2015
 Basketball-Europameisterschaft der Damen 2015 in Ungarn
 Beachvolleyball-Europameisterschaft 2015 in Klagenfurt, Österreich
 Biathlon-Europameisterschaften 2015
 Bob-Europameisterschaft 2015
 Boxeuropameisterschaften 2015
 Crosslauf-Europameisterschaften 2015
 Eiskunstlauf-Europameisterschaften 2015
 Eisschnelllauf-Mehrkampfeuropameisterschaft 2015
 Fechteuropameisterschaften 2015 in Montreux, Schweiz
 FEI Europameisterschaften 2015 (Pferdesport) in Aachen
 Feldhockey-Europameisterschaft der Herren 2015
 Feldhockey-Europameisterschaft der Damen 2015
 Fußball-Europameisterschaften den Gehörlosen 2015
 U-17-Fußball-Europameisterschaft 2015
 U-17-Fußball-Europameisterschaft der Frauen 2015
 U-19-Fußball-Europameisterschaft 2015
 U-19-Fußball-Europameisterschaft der Frauen 2015
 U-21-Fußball-Europameisterschaft 2015
 Europameisterschaften im Gewichtheben 2015
 Hallen-Buckelpisten Europameisterschaft 2015 in Manchester (England)
 Inline-Alpin-Junioreneuropameisterschaft 2015
 Inline-Speedskating-Europameisterschaften 2015
 Kanuslalom-Europameisterschaften 2015
 Karate-Europameisterschaft 2015
 Leichtathletik-Team-Europameisterschaft 2015
 Leichtathletik-Halleneuropameisterschaften 2015
 Leichtathletik-U23-Europameisterschaften 2015
 Leichtathletik-Junioreneuropameisterschaften 2015
 Poolbillard-Europameisterschaft 2015
 Rennrodel-Europameisterschaften 2015 in Sotschi, Russland
 Ringer-Europameisterschaften 2015
 Ruder-Europameisterschaften 2015
 Europameisterschaften der Rhythmischen Sportgymnastik 2015
 Schach-Europameisterschaft 2015
 Shorttrack-Europameisterschaften 2015
 Skeleton-Europameisterschaft 2015
 Ski-Orientierungslauf-Europameisterschaften 2015
 Snooker-Europameisterschaft 2015 in Prag (Tschechien)
 Squash-Europameisterschaft 2015
 Squash-Mannschaftseuropameisterschaft 2015
 Tischtennis-Europameisterschaft 2015
 Turn-Europameisterschaften 2015
 UEC-Bahn-Europameisterschaften 2015
 Volleyball-Europameisterschaft der Männer 2015
 Volleyball-Europameisterschaft der Frauen 2015
 Europameisterschaften im Wasserspringen 2015 in Rostock, Deutschland

!Europameisterschaften 2015
2015